Surry County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Surry County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Surry County (Virginie) – okres státu Virginie